Epe kan syfta på följande platser:

Nederländerna 

 Epe, ort och kommun, Gelderland,

Nigeria 

 Epe, Nigeria, ort, Lagos,

Tyskland 

 Epe, Gronau – ort i Gronau, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Münster,  

Robotskapade Nederländernaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar